Zamach w Manchesterze (1992)
 Zamach w Manchesterze (1996)
 Zamach w Manchesterze (2017)